Paxton může být:

Lidská sídla

Spojené království 
 Great Paxton, Anglie
 Little Paxton, Anglie
 Paxton (Scottish Borders), Spojené království
 Paxton House, Berwickshire, Skotsko
 Paxton's Tower, národní botanická zahrada ve Walesu v Carmarthenshire

Spojené státy americké 
 Paxton (Kalifornie)
 Paxton (Florida)
 Paxton (Illinois)
 Paxton (Indiana)
 Paxton (Massachusetts)
 Paxton (Nebraska)
 Paxton (Pensylvánie)
 Paxtang (Pensylvánie) (alternativně také Paxton)

Austrálie 
 Paxton (Nový Jižní Wales)

Lidé 
příjmení osob
 Bill Paxton (1955–2017) – americký herec
 Gary S. Paxton (* 1938) – americký hudebník a hudební producent
 Geoffrey Paxton – australský politik
 George Paxton († 1989) – americký hudebník
 James Paxton (* 1994) – americký herec
 John Paxton (1911–1985) – americký scenárista
 Joseph Paxton (1803–1865) – anglický architekt
 Richard Paxton (1956–2006) – anglický architekt
 Robert Paxton (* 1932) – americký historik
 Sara Paxtonová (* 1988) – americká herečka a hudebnice
 Steve Paxton (* 1939) – americký tanečník a choreograf
 Thomas Paxton (1820–1887) – kanadský podnikatel a politik
 Tom Paxton (* 1937) – americký folkový hudebník, zpěvák a písničkář
 William McGregor Paxton (1869–1941) – americký umělec

Rozcestníky - místopisné jméno
Rozcestníky - příjmení